Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Fulminant ou de Fulminante, parmi lesquels :
 le , un navire de ligne de premier rang portant  lancé en 1691 ;
 la , un côtre capturé aux américains et mis en service dans la Royale en 1798 ;
 le , un cuirassé garde-côtes de la classe Tonnerre lancé en 1877.

Nom de bateau de la Marine française